Aerobus (аэробус) — транспортная система типа монорельсовой дороги. Система Aerobus изобретена швейцарским инженером Герхардом Мюллером (Gerhard Müller)

Транспортная система 

Аэробус является подвесным железнодорожным транспортом с электроприводом машины, двигающейся по несущим рельсам. Таким образом создана монорельсовая дорога в Вуппертале. Максимальная скорость движения системы в настоящее время составляет около 80 км/ч. В отличие от монорельса в Вуппертале, который имеет структуру стальных несущих балок, используется рельс, сделанный из алюминиевого сплава «Авиаль». Рельс подвешен на кабелях к предварительно напряжённому несущему кабелю диаметром 52 мм, между пилонами. Вагоны аэробусa могут соединяться в поезда в количестве от двух до восьми. Вместимость поезда составляет от 80 до 320 пассажиров.

Основным преимуществом аэробусa является большие расстояния между пилонами (до 600 метров). Это позволяет значительно уменьшить строительные работы по трассе. Система может использоваться для перевозки грузов контейнерами.

История 
 1970 — Первая установка испытана в Швейцарии.
 1975 — Продажа оборудования для горнолыжных курортов St. Anne в Канаде, где оно эксплуатировалось до 1992.
 1974 — тестирование оборудования в Швейцарии.
 1975 — установка оборудования на Bundesgartenschau в Мангейме, после шести месяцев службы в соответствии с планом её демонтировали.
 2002 — Соглашение с китайским городом Чунцин на строительство 2,6-километрового пути.
 2004 — Соглашение с китайским городом Вэйхай на строительство 4,2 километрового пути над уровнем моря, на острове Люгун, В 8 поддерживающими пилонами.

См. также 
 Висячий мост — мост, в котором основная несущая конструкция выполнена из гибких элементов (кабелей, канатов, цепей и др.), работающих на растяжение, а проезжая часть подвешена.
 Канатная дорога — вид транспорта для перемещения пассажиров и грузов, в котором для перемещения вагонов, вагонеток, кабин или кресел служит тяговый или несуще-тяговый канат (трос), протянутый между опорами таким образом, что вагоны (кабины, кресла, вагонетки) не касаются земли.
 Горнолыжный подъёмник — техническое сооружение в горной местности в котором для перемещения кресел служит тяговый или несуще-тяговый канат, предназначенное для подъёма горнолыжников и сноубордистов к месту начала спуска.
 Летающий паром

Примечания 

Монорельс